Ту́ччи () — итальянская фамилия:
 Туччи, Джузеппе (1894—1984) — итальянский востоковед;
 Туччи, Кристин (род. 1967) — американская актриса, сестра Стэнли Туччи.
 Туччи, Роберто (1921—2015) — итальянский кардинал;
 Туччи, Стэнли (род. 1960) — американский актёр;
 Туччи, Териг (1897—1973) — аргентинско-американский композитор и музыкальный продюсер.

Псевдоним 
 Флауэр Туччи (настоящее имя Кэрол Моллой; род. 1981) — американская порноактриса.

См. также 
 Тучи